Japonska Formula 2 sezona 1986 je bila deveto in zadnje prvenstvo Japonske Formule 2.

Rezultati

Dirkači 

1986 v športu
1986